Свистун — порожній горіх
 Свистун — українське прізвище.

Відомі носії:

 Свистун Богдан Пилипович (1892—1954) — український лікар-фтизіатр, громадський діяч;
 Свистун Валентина Іванівна — Доктор педагогічних наук, професор;
 Свистун Василь (1893—1964) — український громадський і політичний діяч у Канаді, публіцист, адвокат;
 Свистун Микола — майор УПА, начальник штабу УПА-Південь
 Свистун Пантелеймон Іванович (1890—1938) — революційний діяч;
 Свистун Петро Михайлович (1954) — український художник декоративно-прикладного мистецтва;
 Свистун Пилип Іванович (1844—1919) — український письменник і педагог;
 Свистун Роман Васильович (нар. 1966) — український лікар, педагог, директор ННІ післядипломної освіти ТДМУ.
 Свистун Сергій Володимирович (1962) — український футболіст і тренер;
 Свистун Теодор — український співак, військовик, чотар Армії УНР.

Примітки 

Українські прізвища